Галльстагаммар (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Галльстагаммар — місто у Швеції, у лені Вестманланд.